El Trofeu Comte de Godó 1996 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries Championship Series de l'ATP. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 d'abril de 1996 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1996
Competicions esportives del 1996 a Catalunya